Cali Connection — одинадцятий студійний альбом американського репера C-Bo, виданий 28 лютого 2012 р. лейблами West Coast Mafia Records та Black Market Records. У записі альбому взяли участь The Outlawz, Young Buck та ін.

Список пісень

Посилання 

Альбоми C-Bo
Англомовні музичні альбоми